Janiszew (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Turecki, woiwodschap Groot-Polen
 Janiszew (Łódź), een plaats in het Poolse district Kutnowski, woiwodschap Łódź
 Janiszew (Mazovië), een plaats in het Poolse district Radomski, woiwodschap Mazovië